Cet article est un complément de l'article Dorohedoro de Q Hayashida. Il présente les personnages et l'univers du manga et l'anime.

Habitants de Hole 

 
Caïman est le personnage central du manga. Il est un mutant de Hole, dont la transformation par un mage inconnu lui a laissé une tête reptilienne et une amnésie totale. Par flash lui reviennent parfois les images de cette mystérieuse rencontre dans une ruelle sinistre, où il a perdu son visage et sa mémoire. 

Caïman possède également un étrange parasite : une tête humaine, tatouée de croix sur les yeux, qui se trouve au fond de sa gorge et se souvient apparemment du visage du mage-criminel. Lorsque Caïman tombe sur un mage, c'est un rituel : il enfourne la tête de sa victime dans sa gueule, où sa deuxième tête vérifie s’il s’agit de la personne qu’ils recherchent - ou pas. En cas de refus, le mage est impitoyablement mis en morceaux par le lézard humain.

Caïman est le meilleur (et seul) ami de Nikaïdo, la patronne du Hungry Bug, un restaurant dans lequel le lézard s'empiffre avec la spécialité du lieu : les gyōzas au shizo (sorte de raviolis japonais). Nikaïdo n’est pas que cuisinière : cette jolie blonde accompagne son ami dans sa chasse aux sorciers et elle est loin d’être passive. Tous deux forment un duo assez réputé dans Hole. Ils font également partie de l’équipe de baseball des Worms (les Vers en anglais), sont de fameux compétiteurs lors du Zombie Destroy Party et de façon générale, sont reconnus comme étant les chasseurs de mage les plus redoutables de la ville.

La force physique de Caïman est quasi inhumaine, et il sait aussi bien se battre à mains nues qu'avec couteaux et baïonnettes (il en a d’ailleurs une petite collection privée). Il est également insensible à la magie, cela étant supposé être le résultat de sa transmutation par le mage. C’est aussi pour cette raison qu’il devient la cible de En, très intéressé par ce cas très particulier. On suppose qu’il possède des capacités de régénération très avancées, puisqu’il a survécu à une décapitation de la part de Shin et a vu sa tête repousser ! (ADN de lézard sans-doute ?)

Point de détail : l'impressionnant Caïman a une phobie : il est terrifié par les fantômes (bien qu’il prétende le contraire).

Nikaïdo est l’unique (et donc meilleure) amie de Caïman. C’est elle qui l’a découvert après sa transformation, ils se sont ensuite liés d’amitié. Elle est la propriétaire d’un restaurant à Hole : le Hungry Bug (le Scarabée Affamé), où le staff de l’hôpital central a ses habitudes.

Elle accompagne et appuie Caïman dans sa quête, car elle est en fait aussi puissante que son ami, ce qui fait d’eux deux terribles traqueurs de mages.

En réalité elle est originaire du plan des mages et l'a quitté très jeune pour Hole. Elle cache à Caïman cette nature, de peur que celui-ci ne se détourne d'elle, voir tente de la tuer. On ne connaît pas ses pouvoirs, mais selon un diable, ils seraient très grands. On apprend sans autres précisions, qu'ils sont liés au temps, ce qui éveille la curiosité de En. Kasukabe et Vaux ont fini par le découvrir et tentent de prévenir Caïman, mais celui-ci, bien que l’ayant réalisé également, refuse de voir sa meilleure amie comme son ennemie de fait.

Tout comme Shin et Noi, elle forme avec Caïman un étrange couple, comme elle le dit au démon As : C'est mon ami et le meilleur que j'ai.

Le supérieur de Caïman et le directeur de l'hôpital Central. Il est un bon ami de l'homme-reptile et de Nikaïdo, mais aussi un ancien associé du professeur Kasukabe. Les quatre lurons font partie des Worms, un groupe de baseball de Hole. Il est transformé en champignon par Champignator en tentant de protéger Nikaïdo.

 ; Voix française : Alan Aubert
Il s'agit d'un docteur spécialisé dans les études sur les mages (et les dissections qui vont avec). Il en connaît un rayon quant à la magie et à même visité le monde des mages, grâce à une porte qu'il a créé lui-même avec des cadavres de sorciers. Il a la particularité de ne pas pouvoir vieillir, depuis qu'un mage a utilisé ses pouvoirs sur lui. Il est marié à une mage du nom de Haru (aujourd'hui un diable). C'est un bon ami de Vaux et un membre de son équipe de baseball, les Worms. C'est un excellent sprinteur. C'est lui qui a rafistolé Matsumura et Jonson.

 
Jonson est un cafard géant, né dans les égouts, à cause de la haute concentration de fumée magique dans les eaux de pluie de Hole. Jonson est très grand (comme Caïman) et relativement fort et rapide. Il appartenait (ou obéissait disons) auparavant à un habitant de Hole, dont le rêve était de devenir mage, ce dernier a d'ailleurs aperçu le mage qui a agressé Caïman. Jonson a été rafistolé par le Dr. Kasukabe et fait entre autres le neuvième au baseball. Passé sous les ordres du professeur qui le commande aux moyens d'ultrasons, il ne connaît qu'un seul mot : Diantre (dans la version anglaise : Shocking).

Monde des Mages

Bande de En 

Puissant et égocentrique, En est le grand chef de la plus importante organisation de mages. Il a installé son emprise de façon plus ou moins brutale, et il est incontestablement la figure majeure de son univers (il y a d’ailleurs des statues de lui dans la ville). Jalousé, il est la cible de nombreuses tentatives d’assassinats, mais il a toujours su en réchapper. Au départ, il semblait être un mafioso local, dont l'emprise s'est finalement étendu à tout le plan.

Si En montre une arrogance sans égale, ce n’est pas pour rien : il n’est pas un monstre du combat au corps à corps, comme Shin et Noi, mais sa magie est probablement la plus puissante qui soit. Il est capable de transformer n'importe quoi... en champignons ! La quantité de fumée qu’il peut produire est phénoménale et sa magie mutagène est en fait extrêmement polyvalente. Il est également capable de survivre en absorbant uniquement des champignons et de toute façon, il n'apprécie aucune autre nourriture. Son exploit le plus fracassant est certainement l'accident des Death Mushrooms lors duquel il transforma entièrement la cité de Mastema - et ses habitants - en champignons.

Dans le civil, En est quelqu’un de relativement poli, calme et posé. Il a du respect pour ceux qui possèdent des talents magiques importants (Noi, Shin, Turkey, Chota, etc.), il n’a cependant jamais trouvé de partenaire à sa mesure ou remplissant ses propres critères. Il s’est toutefois lié à Ebisu et Kikurage, de par leur potentiel magique. Il cherche un mage qui manipule le temps pour comprendre le mystère lié à sa Némésis et pense l'avoir trouvé en la personne de Nikaido.

En possède une coupe de cheveux rappelant furieusement Végéta de Dragon Ball Z, cela contraste d’ailleurs avec ses traditionnels costumes-cravates ou ses longs manteaux de fourrure.

Shin est un métis, fils d'un habitant de Hole et d'une mage. Celle-ci étant morte à sa naissance, il ne sut rien de son potentiel magique caché. Lorsqu'il a découvert par hasard ses pouvoirs, son employeur l'a dénoncé à la milice anti-mage de Hole, qui a tué son père (coupable d'affiliation avec l'ennemi). Récupéré et soigné par les Docteurs Vaux et Kasukabe qui lui ont permis de dévoiler ses pouvoirs, il les a inauguré en exterminant la dite milice. C'est à la suite de ce carnage que  le pavillon spécial de l'hôpital pour blessures magiques - où travaille Caïman - a été créé.

Fort de ses succès, Shin est parti vivre dans le monde des Mages. À cause des opérations de Kasukabe à la suite d'importantes auto-mutilations, Shin a de grandes cicatrices sur ses bras.

Shin est l'exécuteur des basses œuvres de En, et le partenaire de la cousine de celui-ci, Noi. Shin et Noi sont les meilleurs amis du monde, depuis leur rencontre dans le monde des mages. Ils éprouvent une sorte d’amour fraternel. Shin semble toutefois être le leader du duo. Preuve de leur relation, Shin et Noi renouvellent leur contrat lors de la Nuit bleue. 

Tout comme sa comparse, Shin semble avoir une deuxième personnalité sanguinaire, au moment où il met son masque. Ils se livrent également tous deux à des concours permanents à propos de tout et n’importe quoi (même si cela tourne souvent à celui qui en tue le plus). Shin est dans le civil une personne relativement calme, polie et élégante, en costume-cravate.

Shin est à la recherche de Caïman, mais il n’a rien de spécial contre lui, il se trouve juste dans l'autre camp. Le masque qu’il porte représente un cœur sanglant. Il se bat au marteau, même si comme Noi, il est assez doué à mains nues. Son pouvoir consiste à rendre indépendantes des parties du corps : il peut donc se protéger de blessures très graves (il continue de marcher le ventre ouvert) ou bien laisser ses adversaires vivants après les avoir littéralement mis en tranches (d'où la fameuse technique du doggy bag, puisqu'après avoir laissé sa seule tête et colonne vertébrale, la victime a le droit d'être enfermée dans un sac poubelle avec ses restes !!!). Son pouvoir s’accorde à merveille avec celui de Noi.

Shin et Noi entretiennent une relation quasi identique à celle qu'ont Caïman et Nikaïdo.

Noi est la cousine de En et la partenaire que celui-ci a donné à Shin, quand il s'est mis à son service. Pour Noi, rien n’est plus important que Shin et elle fera tout pour l’aider et le protéger. Ses rapports sont à la limite entre l’amour fraternel et l’amour tout court. Le meilleur moment de sa vie est d'ailleurs leur première mission commune (qu’ils ont terminé à moitié morts).

Tout comme Shin, qu'elle appelle son sempai (tuteur en japonais), Noi est une adepte du combat, mais se bat plutôt sans armes. Elle est dotée d’une force inhumaine (elle est capable de trancher quelqu’un à mains nues), mais ne se bat pas sans technique. C'est une personne d'une grande violence, mais également toujours prête à rigoler ; elle a son franc parler et personne, hormis Shin, n'a le droit d'être traité avec respect par elle (pas même En). 

Au début du manga, le lecteur considère Noi comme un homme, à cause de son imposante stature (elle est aussi, voir plus, baraquée que Caïman). Il semblerait qu'elle soit albinos, certaines pages couleurs la montrant avec des yeux rouges. Son pouvoir est, bien qu’elle l’ait longtemps ignoré, extrêmement rare (c’est pour ça que En la respecte autant) : il consiste à soigner les blessures, même les plus graves (bras tranchés, visages mutilés, mutations diverses, transformation en champignon ou en zombie, etc.)

Son nom semble venir du mot Numéro 1 ("N°1" soit, "Noi" en lettres) : elle le porte au dos de sa combinaison.

Fujita est un mage de seconde zone dont le meilleur ami, Matsumura, a été tué par Caïman. Il a juré de se venger.

Mais Fujita est un loser incapable de produire un niveau acceptable de fumée. Il est souvent contraint d’utiliser des armes à feu pour se défendre (il est tout de même d’un niveau supérieur aux ‘’yeux en croix’’). Après avoir survécu par miracle à l'affrontement avec Caïman, il a été chargé par En de retrouver le mage responsable de la transformation du lézard. Cette recherche le mène à rencontrer Ebisu, une spécialiste de mutations reptiliennes, qu’il sauve de la gueule du héros.

Depuis lors, Fujita est lié à Ebisu, mage normalement d’un niveau nettement au-dessus de lui, mais rendue complètement stupide après son expérience traumatisante. Tous deux, ils forment un duo assez improbable, aux aventures tragi-comiques. Fujita est très attaché à Ebisu, car elle est la seule qui ne le voit pas comme un minable, mais juste comme quelqu’un de malchanceux.

Fujita est probablement le personnage le plus humain du manga, loin des monstres de puissance que sont En, Shin, Noi ou encore Caïman et Nikaïdo. Il est accablé par sa faiblesse et tente sans cesse de reprendre le dessus.

Son pouvoir - relativement limité - est de faire fondre ce qu'il touche.

Ebisu est une magicienne spécialisée dans les transformations reptiliennes. Elle est la cible de En qui, intrigué par Caïman, a demandé à Fujita de retrouver tous les spécialistes en la matière. Ce dernier l'a retrouvée justement alors que Caïman tentait de l'avaler. Sauvée in extremis, elle se retrouve avec la face arrachée et psychologiquement traumatisée. 

Après cette mésaventure, Ebisu, soignée par Noi, fait équipe avec Fujita, mais elle se montre incapable d’utiliser ses pouvoirs. Elle a partiellement perdu la mémoire et ne se souvient donc plus si c'est elle la responsable de la transformation de Caïman.

Complètement à l’ouest, Ebisu est la principale veine comique du manga puisque entre autres, l’auteure s’amuse à lui faire subir toutes sortes d’accidents, pour la voir ensuite se faire soigner par Noi. À l’heure actuelle, Ebisu s’est donc faite arracher le visage, trancher les doigts, transformer en zombie, briser la nuque et a subi une overdose à la fumée noire. Elle a une longue suite d'aventures et de réactions complètement loufoques qui font un peu oublier le côté ultraviolent de l'autre duo de mages.

En combat, Ebisu a tendance à se transformer en gigantesque reptile, et peu de choses lui résistent alors. Son masque est une tête de mort.

 ; Voix française : Arnaud Laurent 
Chota est un magicien de la bande de En, il possède de grands pouvoirs et est un peu mégalo. Il se présente comme le partenaire de En, ce qu'il aurait été par le passé, même si En dément cela à chaque occasion. Le pouvoir de Chota est si puissant que En préfère le garder sous son aile malgré son apparente aversion pour le personnage. Chota est en effet capable d'annuler n'importe quel pouvoir ou malédiction - même si les conditions d'activations de son pouvoir sont plutôt longues et stupides. 

Chota essaie perpétuellement de décider En à être à nouveau son partenaire, par des stratégies toutes plus ridicules les unes que les autres, échouant toujours, mais ne se décourageant jamais. Ce n'est pas forcément un mauvais gars, mais il jure une fidélité sans faille à En, ce qui le désigne comme ennemi de Caïman ou Nikaïdo.

Chota possède un masque en forme de tête d'oiseau (noir avec un bec), et se balade généralement torse nu, arborant un torse de culturiste. 

Contrairement à beaucoup de mages, Chota n'utilise ni son index, ni sa bouche pour projeter la fumée : elle semble sortir comme par enchantement d'un trou situé sur sa paume de main; sa fumée prend l'apparence d'un vol d'oiseaux. Il a un comportement excentrique voire efféminé qui tranche avec son physique imposant.

Turkey est un mage cuisinier. Son masque ressemble à une dinde rôtie ("turkey" en anglais). On fait appel à lui pour retrouver quelqu'un, car son pouvoir consiste à créer un clone d'une personne. Le clone n'est qu'une poupée sans volonté propre, mais il possède la particularité de se diriger automatiquement vers la personne dont il est le double - que cette personne soit vivante ou morte.  

Le clone est issue d'une recette de cuisine loufoque auquel a été rajouté de la fumée. Le mage procurant la fumée doit penser à la personne à cloner. 

Il s'agit d'un petit démon, à l'apparence de petit chien, et au pouvoir extrêmement rare puisqu'il consiste à ressusciter les morts - ou plutôt, à ranimer le petit démon, source de magie et de vie, que tout mage possède dans son cerveau.  

Aux mains d'un couple de mages qui usurpait son pouvoir, mais qui sont démasqués par En, Kikurage devient en quelque sorte, l'animal de compagnie du plus grand des mages. En va réellement s'attacher à lui et même lui donner un masque. A la différence des autres mages, la fumée de Kikurage est de couleur blanche. 

Kikurage a une affection particulière pour Ebisu, qui est un peu sa nounou. 

Champignator
Il s'agit d'un avatar de En, né grâce à la magie de Nikaïdo. Il a grandi à partir des spores restées dans le corps de celle-ci lors de son affrontement avec le mage. Plus tard, En utilise ses pouvoirs et il en résulte Champignator, que En peut contrôler à distance, même s'il se trouve dans une autre dimension. Il affronte le docteur Vaux, qu'il transforme en champignon grâce à un acide sortant de sa bouche, puis est mis en échec par Jonson. Finalement, Nikaïdo ayant repris ses forces l'exécute elle-même en le fendant en deux. Il ressemble bien sûr à un champignon géant avec des jambes, des bras griffus et la tête de En.

Tenjin
Un ancien mage esclave que En a libéré lors de sa première croisade. Tenjin est le premier à rejoindre la Famille et il a à cet égard, toute la confiance de En. Il est envoyé pour chasser l'assassin qui massacre les membres de la Famille. Il le retrouve à Mastema et En lui donne Noi et Shin en renfort. Néanmoins, il est décapité avant que les deux mages arrivent. Il ne possède pas de masque, mais des peintures faciales.

Yeux en Croix 
Il s'agit d'un groupe de mages rebelles qui tente d'évincer En, sans succès jusque là. Ils ont la particularité de ne pas porter de masque et d'être plutôt faibles sur le terrain de la magie. Ils se battent donc souvent à l'arme blanche et avec des armes à feu. Leurs attentats contre En sont systématiquement mis en échecs, mais ils ne se découragent pas. Ils sont également responsables du trafic de fumée dans le monde des mages.

Risu est un des personnages clés du manga : il semble être la personne dont la tête se trouve à l'intérieur de la gorge de Caïman.  

Membre des Yeux en Croix, il a eu le malheur de se faire doubler lors d'une livraison, et d'avoir été pour cela exécuté par un des siens. Pour une raison inconnue au début du manga, Risu semble s'être retrouvé ensuite dans la gorge de l'homme-reptile. 

Plus tard, il est ressuscité par Kikurage, ce qui fait qu'il semble exister deux Risu, un à Hole (enfin juste une tête) et un dans le monde des mages (En lui a fabriqué un corps cybernétique avant que Noi lui reconstitue involontairement un corps propre). Risu parvient à s'échapper de l'emprise de En. Il cherche de son côté son assassin et les raisons de son exécution. Pour cela, il tente de renouer avec Aikawa, son seul réel ami.  

Risu possède une magie extrêmement rare et mal connue appelé malédiction : lorsqu'on tente de le tuer, la malédiction n'a de cesse d'essayer de tuer l'assassin. 

Il s'agit du chef et créateur des Yeux en Croix, il se fait appeler Boss. Il est l'ennemi ultime de En et la seule personne à l'avoir jamais sérieusement inquiété. Il possède  une technique de combat et une puissance inhumaine, puisqu'il parvient à lui seul à ridiculiser Noi et Shin, pourtant des guerriers de premier ordre. Il a massacré une grosse partie de la première bande de En, 80 mages, en seulement 2 ans.  

Il a disparu pendant l'épisode des Death Mushrooms, ce qui a permis à En de s'imposer dans le monde des mages. Il réapparait ensuite mystérieusement dans le manoir de En. Sa magie mystérieuse mais extrêmement puissante lui permet de tuer En sans que celui-ci ne puisse réagir. Il semble que Kai parvient à distordre la réalité, paralysant ses adversaires. Mieux encore : il parvient à réutiliser les pouvoirs des mages qu'il a tué, puisqu'on le voit transformer Noi et Shin en champignons !  

Physiquement, le Boss ressemble beaucoup à Aikawa, la seule différence, ce sont les tatouages en forme de croix qu'il a sur les yeux. En revanche, leurs personnalités sont complètement opposées. Il est aussi le seul à savoir comment créer la poudre noire qui permet d'augmenter artificiellement la puissance magique, et qui est la principale - et pour ainsi dire la seule - source de revenu des Yeux en croix.

Lieutenants 

Ce sont les 5 personnes qui ont rencontré le Boss en premier. Ils servent d'intermédiaires entre lui et les autres Yeux en croix. Ils sont inséparables et vivent de petit boulots lorsque le Boss disparait. Très fort au corps à corps et au maniement des couteaux, ils ont cependant trop peu de pouvoir magique pour affronter des mages comme Shin ou Noi. 

Un des lieutenants des Yeux en croix et fut le chef par intérim en son absence. Il semble être le seul des lieutenants à avoir un pouvoir magique. Il secrète du poison et afin de ne pas empoisonner ses amis, il mange et se lave séparément ce qui lui donne un tempérament un peu solitaire et taciturne. Son masque ressemble à une tête de papillon.

Un expert au maniement de l'épée. Il porte parfois un masque de samouraï mais ne semble pas avoir de magie

Le plus jeune des cinq, toujours gai et aimant bien manger, cela ne l'empêche pas d'être un génie du lancer de couteau. 

Son crane chauve et ses moustaches longues et fines lui donne un air chinois. Il possède une force physique hors norme lui permettant de plier des barreaux de métal à mains nues. 

Natsuki
Ayant recruté les Yeux en croix depuis peu, elle prit Caïman pour l'un des leurs lors de leur rencontre à Mastema. D'un naturel très joyeux et optimiste, son rêve est de rencontrer le Boss.

Les Démons 
Le Monde des Mages reçoit parfois la visite des démons de l'Enfer. Ce sont eux qui font de certains humains des mages, sous certaines conditions et après un long et douloureux apprentissage. C'est un démon qui fabrique les masques des mages, masques qu'ils portent eux-mêmes.

L'un des diables les plus influents et les plus puissants. Allié de En. 

Ancienne mage, elle était mariée au Professeur Kasukabe. C'est un démon spécialisé dans le domaine musical et elle n'hésitera pas à se mettre à chanter quand l'inspiration lui vient. Elle a la possibilité de créer un double ayant son ancienne apparence humaine pendant une courte période.

Autres 

Il est la première victime de Caïman dans le manga (la toute première image est d’ailleurs sa tête dans la gueule du reptile humain). Il était le partenaire de Fujita, c’est pourquoi ce dernier hait Caïman et cherche à le tuer. Matsumura est mis en pièces, mais réassemblé plus tard par le Docteur Kasukabe. Fujita réussit à récupérer le cadavre de son ami, et espère que Kikurage pourra le ramener à la vie, mais Matsumura est complètement pulvérisé lors d'une colère d'Ebisu.

 / 

Il était le partenaire de Risu avant que ce dernier ne rejoigne les Yeux en Croix. Il n'a pour sa part pas rejoint le groupe. Il semble très bon ami avec Risu et il se désole que son affiliation les sépare. Il est toujours prêt à aider son ami, quel que soit le camp qu'il a choisi. Son masque ressemble à un masque à gaz et un couvre chef en forme de casque de vélo. Il a de temps en temps d'étranges migraines.  

Nikaido et As sont persuadés qu'Aikawa et Caiman ne sont qu'une seule et même personne. 

 / 

As est un ami d'enfance de Nikaïdo. Avec son oncle, sa tante et Yakumo il faisait pratiquement une famille. Il a un pouvoir de téléportation qui lui permet d'atteindre n'importe quel endroit par la pensée avec toute personne le touchant. Ce pouvoir extrêmement puissant lui permit d'être candidat à l'examen de transformation en diable qu'il passa avec succès. C'est d'ailleurs sous cette forme que l'on rencontre pour la première fois. Son amitié avec Nikaïdo, lui fera trahir Chidaruma, puissant Diable allié de En. Pour le punir celui-ci, le destitue de son statut de diable et le retransforme en mage. Grâce à son pouvoir, il réussit à retrouver Nikaïdo et l'aide depuis à retrouver Caïman. 

Yakumo
Yakumo est la sœur adoptive ainée de Nikaïdo. C'est elle qui a entrainé Nikaïdo aux arts martiaux pour qu'elle puisse se défendre. Elle a été recueillie par leur oncle et tante dans un berceau flottant dans une rivière lorsqu'elle était bébé. Elle est un peu plus âgée que Nikaïdo.  

Lorsque Nikaïdo a découvert ses pouvoirs temporels, elle est retourné, par hasard, dans le passé. Sa présence a alors empêché son oncle et sa tante de découvrir le berceau flottant et Yakumo. Découvrant un peu plus tard la tombe du bébé, Nikaïdo a compris avec horreur que sa magie avait tué sa soeur et meilleure amie. Ce drame l'a traumatisé. Et c'est la raison pour laquelle elle s'était alors juré de ne plus jamais utiliser la fumée.

Notes et références 

Dorohedoro